

Plaatsen
Plaatsnamen in België en Frankrijk met:
La Bruyère
Labruyère
Bruyères
Bruyère (België), plaats in de provincie Henegouwen

Personen
Jean de La Bruyère (Franse essayist en moralist)